Il romanzo della cavallerizza (Komödianten) – film del 1913 diretto da Urban Gad
 Komödianten – film del 1919 diretto da Hans Oberländer
 Komödianten – film del 1925 diretto da Karl Grune
 I commedianti (Komödianten) – film del 1941 diretto da Georg Wilhelm Pabst